Cercle nautique (Cannes) (1864-1947), siège de la Société des Régates de Cannes.
 Cercle nautique chalonnais (1885), club français de natation basé à Chalon-sur-Saône.
 Cercle nautique de France (1875), club français d'aviron basé à Neuilly-sur-Seine. 
 Cercle nautique de Livry-Gargan (1953), club français de natation sportive. 
 Cercle Nautique des Régates Rémoises (1854), fusion en 2019 du Cercle nautique rémois et des Régates rémoises. 
 Cercle nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet (1872), club de voile. 
 Cercle nautique verdunois (1888), club d'aviron basé à Verdun.